Huambo — cidade angolana
 Huambo (província) — em Angola
 Huambo (distrito) — no Peru
 Huambo (distrito de Caylloma) — no Peru

Desambiguações de topônimos